Robby Dannenberg ist der Name folgender Personen:
* Robby Dannenberg (Schriftsteller) (* 1974), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Robby Dannenberg (Drehbuchautor) (* 1976), deutscher Drehbuchautor und Regisseur